Dieser Artikel behandelt die Malaysische Fußballolympiaauswahl während der Olympischen Sommerspiele 1972.

Olympia-Qualifikation 

In der Asiatischen Zone ermittelte die Gruppe 1 ihren Teilnehmer für die Olympischen Sommerspiele 1972 in einem Turnier im südkoreanischen Seoul. Bei diesem konnte sich Malaysia ungeschlagen mit vier Siegen für die Olympiade qualifizieren.

Gruppe 1 
Turnier in Seoul

Abschlusstabelle

|}
Spielergebnisse

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele 
In der Vorrunde ging es nach einer Niederlage gegen Gastgeber BR Deutschland und einem Sieg gegen die USA im letzten Spiel gegen Marokko um den zweiten Platz in der Gruppe, den sich die Marokkaner mit einem klaren Sieg sicherten. Damit schloss man die Gruppe als Dritter ab und schied nach der Vorrunde aus dem Turnier aus.

Vorrunde (Gruppe 1) 

|}

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

Malaysia
Malaysische Fußballnationalmannschaft
Fussball 1972